Жирардо́ () — французьке прізвище.

Відомі носії:
 Ана Жирардо ( 1988) — французька акторка, донька Іпполіта Жирардо.
 Анні Жирардо (1931—2011) — французька актриса театру і кіно.
 Іпполіт Жирардо ( 1955) — французький актор театру і кіно.